HMCS „Champlain” – kanadyjski niszczyciel typu S. Pierwotnie służył jako brytyjski HMS „Torbay”. Służył pod banderą kanadyjską w latach 1928-1936.
 HMCS Champlain – część Canadian Forces Naval Reserve z miasta Chicoutimi (Quebec).

Bibliografia 
 

Champlain